Калдейра, Кен (род. 1960) — американский учёный, климатолог.
 Калдейра, Урбано